Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний победитель — Новак Джокович защищал свой титул, но проиграл в четвёртом раунде.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Энди Маррей (Второй раунд)
  Новак Джокович (Четвёртый раунд)
  Стэн Вавринка (Финал)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Доминик Тим (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Титул)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Давид Гоффен (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Люка Пуй (Третий раунд)
  Ник Кирьос (Четвертьфинал, отказ)
  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд, отказ)
  Джек Сок (Полуфинал)
  Александр Зверев (Третий раунд)
  Иво Карлович (Второй раунд)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Полуфинал)
  Альберт Рамос (Третий раунд)
  Сэм Куэрри (Второй раунд)
  Стив Джонсон (Третий раунд)
  Жиль Мюллер (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Пабло Куэвас (Четвертьфинал)
  Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
  Миша Зверев (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
  Марсель Гранольерс (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2017